Sterownia – pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia do zawiadywania maszynami lub procesami technologicznymi
 Sterownia lub sterówka – pomieszczenie na statku, w którym są umieszczone urządzenia do kierowania statkiem
 zobacz: mostek kapitański

Zobacz też 
 dyspozytornia
 nastawnia